Женская сборная Новой Зеландии по футболу () — национальная спортивная сборная Новой Зеландии, представляющая страну на соревнованиях по футболу среди женщин. Управляется Футбольной ассоциацией Новой Зеландии. Женская футбольная ассоциация Новой Зеландии была основана в 1975 году: национальная сборная Новой Зеландии была приглашена на Кубок Азии в Гонконге, который уверенно выиграла. В настоящее время сборная является членом ФИФА и ОФК.

Новозеландская сборная дебютировала на чемпионатах мира в 1991 году, квалифицировавшись туда в следующий раз только в 2007 году, а затем ещё три раза подряд выходила на ЧМ, однако не преодолевала групповые этапы ни разу. Является в настоящее время шестикратной обладательницей женского Кубка наций ОФК. В 2023 году на правах сборной страны-хозяйки будет участвовать в домашнем чемпионате мира вместе с Австралией.

Текущие турниры

Летние Олимпийские игры 2020

Чемпионат мира 2023

Выступления

Чемпионат мира

Кубок наций ОФК

Олимпийские игры

Текущий состав 
Ниже перечислены игроки, которые были включены в заявку сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры 2020 в Японии.

Примечания 

Новая Зеландия
Сборная Новой Зеландии по футболу
Футбол